La Christmas Run est une course pédestre qui a lieu chaque année en décembre à Lausanne, en Suisse, depuis 2007. La première édition, financée par la  Banque cantonale vaudoise (BCV) à l'occasion du changement de son logo, a eu lieu en 2006, mais au mois d'avril, sur un parcours différent. Entre 2007 et 2017, la course s'est appelée Christmas Midnight Run, la principale épreuve ayant lieu à minuit, ou à 23 heures pour les dernières éditions.

Histoire 

En 2018, la course est principalement sponsorisée par le groupe Decathlon. Elle est renommée Christmas Run. Le site du départ est déplacé de la place de la Riponne à la place du Château, le parcours de la course principale est légèrement modifié et les autres courses (familles, enfants) connaissent des changements plus marqués.

L'édition 2020 est annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Prévue le , l'édition 2021 est annulée pour des raisons de sécurité en raisons de fortes chutes de neige.

Parcours 
La course part de la rue Cité-Devant et fait 2 ou 3 tours d'un parcours de  dans les rues du centre de la ville. Elle passe successivement par la place de la Cathédrale, la rue Louis-Curtat, la rue de la Mercerie, la place de la Palud, la rue de la Madeleine, la place de la Riponne, la rue William-Haldimand, la rue Adrien-Pichard, la rue du Grand-St-Jean, la rue de la Louve, la place de la Palud, la rue du Pont, la rue St-François, la rue de Bourg, la rue Caroline, le pont Bessières, la rue Louis-Curtat, l'avenue Menthon et la rue Cité-Derrière et se termine sur la place du Château. L'arrivée se trouve à quelques mètres de la ligne de départ.

Courses 
La course principale parcourt  () dans les rues de la ville ; son départ est donné à 19 heures 30 pour la catégorie élite, à  pour la catégorie populaire. De plus, plusieurs autres courses sont organisées plus tôt dans la journée, dès  : parcours court de  à  pour les enfants, d' pour les familles, de  pour coureurs et marcheurs (marche nordique) et de  pour la course déguisée des pères Noël. La boucle du parcours des courses pour enfants et famille est plus courte et fait le tour de la colline de la Cité.

Palmarès

Parcours de  (2006-2017)

Parcours de  (depuis 2018)

Parcours de 4,8 km (2006-2017)

Parcours de  (depuis 2018)

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 20 km de Lausanne
 Marathon de Lausanne

Événement sportif à Lausanne
Course sur route (athlétisme)
Compétition d'athlétisme en Suisse
Compétition fondée en 2006